Асха́бов — фамилия. Известные носители:

 Асхабов, Асхаб Магомедович (род. 1948) — советский и российский учёный, специалист в области минералогии, минералогической кристаллографии и кристаллогенеза, академик РАН.
Братья-близнецы:
 Асхабов, Хасан (1995) — самбист и боец смешанных единоборств, чемпион мира по УКАДО 2011 года, 2-кратный чемпион России по боевому самбо;
 Асхабов, Хусейн (1995) — самбист и боец смешанных единоборств, чемпион мира по УКАДО 2011 года, чемпион России по боевому самбо, чемпион Франции по смешанным единоборствам.